Milan Minić peut désigner plusieurs personnalités :

Milan Minić (1889-1961), un architecte et peintre serbe.
Milan Minić (né en 1954), un entraîneur de hand-ball serbe.